Гілл () — англійське прізвище, яке означає «людина, що живе на пагорбі» — від  — «пагорб»; у 1930-х найпоширеніше прізвище у Великій Британії.

Відомі носії

А 
 Александер Гілл (;  1993) — австралійський веслувальник, олімпійський медаліст (2016).
 Альберт Гілл (; 1889—1969) — англійський легкоатлет, олімпійський чемпіон-1920 з бігу на 800 та 1500 метрів.
 Альфред Гілл (; 1869—1960) — австралійський композитор, диригент, скрипаль і педагог.
 Артур Вільям Гілл (; 1875—1941) — британський ботанік, директор Королівських ботанічних садів в К'ю.
 Арчибальд Гілл (; 1886—1977) — англійський фізіолог, один з основоположників біофізики і дослідження операцій. Лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини (1922).

Б 
 Бенні Гілл (, справжнє ім'я — Альфред Готорн Гілл, ; 1924—1992) — англійський актор, комік та співак.
 Бернард Гілл (;  1944) — британський актор кіно, театру і телебачення.
 Браян Гілл (;  1947) — колишній англійський футбольний арбітр.

В 
 Вірджил Гілл (;  1964) — американський боксер, олімпійський віце-чемпіон у середній вазі (1984).
 Вірджинія Гілл (; 1916—1966) — одна з найвідоміших жінок гангстерського світу.
 Волтер Гілл (;  1942) — американський режисер, сценарист, продюсер.

Г 
 Грант Гілл (;  1972) — американський баскетболіст.
 Грем Гілл ( 1929—1975) — британський автогонщик, дворазовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1 (1962, 1968).

Ґ 
 Ґолді Гілл (, уроджена Арґолда Вонсіл Гілл, ; 1933—2005) — американська співачка у стилі кантрі.

Д 
 Девід Октавіус Гілл (; 1802—1870) — шотландський художник, один із піонерів фотографії.
 Дейв Гілл (;  1946) — британський музикант, актор, найбільше відомий як один з основних учасників рок-гурту «Slade».
 Деймон Гілл (;  1960) — англійський автогонщик, чемпіон світу в класі Формула-1 1996 року.
 Джо Гілл (, справжнє ім'я Джозеф Гіллстром Кінг ;  1972) — американський письменник, син Стівена Кінга.
 Джон Гілл (; 1949) — новозеландський футболіст північноірландського походження, захисник.
 Джон Майкл Гілл (;  1985) — американський актор.
 Джона Гілл (;  1983) — американський актор, продюсер і сценарист.
 Джонатан Гілл (;  1960) — британський політик, член Консервативної партії.
 Джордан Гілл (;  1987) — американський професійний баскетболіст.
 Джордж Джесс Гілл (;  1986) — американський професійний баскетболіст.
 Джордж Рой Гілл (; 1921—2002) — американський кінорежисер.
 Дон Гілл (;  1969) — американська сенаторка з міста Мен.

І 
 Іен Гілл (; ?) — новозеландський дипломат.

К 
 Кеннет Гілл (; 1948—2010) — австралійський ботанік.
 Керріка Гілл (;  2005) — ямайська легкоатлетка.
 Кімберлі Гілл (;  1989) — американська волейболістка, олімпійська медалістка (2016).
 Конлет Гілл (;  1964) — північноірландський актор.
 Крістофер Гілл (; 1912—2003) — британський історик-марксист, фахівець з Англійської революції XVII століття.

Л 
 Лестер Гілл (; 1890—1961) — американський математик, учений в галузі криптографії.
 Лінн Гілл (;  1961) — американська спортсменка-скелелаз.
 Лорін Гілл ;  1975) — американська виконавиця у стилі неосоул.

М 
 Мел Гілл (; 1914—1996) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Н 
 Наполеон Гілл (; 1883—1970) — американський журналіст.

П 
 Патті Гілл (; 1868—1946) — американський педагог, автор (разом із сестрою Мілдред) пісеньки «Happy Birthday to You».

Р 
 Ральф Гілл (; 1908—1994) — американський легкоатлет, олімпійський медаліст (1932).
 Рон Гілл (; 1938—2021) — британський легкоатлет, чемпіон Європи з марафонського бігу (1969), багаторазовий рекордсмен світу з бігу на довгі дистанції.

С 
 Саманта Гілл (;  1992) — американська ватерполістка, олімпійська чемпіонка (2016).
 Сьюзен Гілл (;  1942) — англійська письменниця.

Т 
 Тайрон Гілл (;  1968)  — американський баскетболіст, форвард.
 Тейлор Гілл (;  1996) — модель зі США.
 Теренс Гілл (, уроджений — Маріо Джиротті, ;  1939) — італійський актор.
 Тодд Гілл (;  1965) — канадський хокеїст.
 Томас Гілл (; 1829—1908) — американський митець 19 ст.

Ф 
 Фелан Гілл (;  1979) — британський веслувальник, олімпійський медаліст (2012).
 Філ Гілл (; 1927—2008) — американський автогонщик.
 Філ Гілл (;  1963) — професійний американський бодібілдер.
 Філ Гілл (;  1982) — британський хокеїст, лівий нападник.
 Фіона Гілл (; 1965) — англо-американський політолог.

Ш 
 Шон Гілл (;  1970) — американський хокеїст, захисник.

Інше 
 Рівняння Гілла
 Рівняння Гілла (біохімія)

Див. також 
 Ґілл